Wig (gereedschap), een stuk gereedschap
 Wig (economie), een economische term
 Wig (ruimtelijke figuur), een ruimtelijke figuur waar een van de vlakken uit slechts twee punten (een lijn) bestaat
 WIG 20, een Poolse aandelenindex
 W.I.G., een luchtvaartuig, dat gebruik maakt van het grondeffect (Engels: Wing In Ground).